Йон Хайнрих Детлеф Ра́бе () — немецкий предприниматель, гуманист.

В 1911—1938 годах Йон Рабе был сотрудником компании Siemens China Co. (филиал компании Siemens в Китае), став в 1931 году её генеральным директором. Член национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Во время его нахождения в Нанкине в город вошли японские войска, учинившие беспощадную расправу над населением. Рабе выступил против зверств японских солдат. Организованная при его непосредственном участии  спасла не менее 200 000 китайцев в ходе Нанкинской резни.

Несмотря на неоднократные требования германских властей, Рабе долгое время не покидал зону безопасности, так как от его присутствия зависело, будут ли жить обитатели зоны. Рабе смог наладить снабжение свободной зоны продовольствием и медикаментами. По прибытии в Германию его ждал арест со стороны гестапо, которое проверяло его на благонадёжность: было мнение, что он симпатизирует коммунистам. В ходе проверки было решено, что он не вызывает никаких подозрений, и его отпустили.

В 1945 году после капитуляции Германии Рабе был снова арестован, но теперь уже союзниками (сначала советскими, затем британскими войсками). Последние проверяли его на причастность к нацистским преступлениям. В скором времени его отпустили.

Рабе умер в 1950 году.

Память 

 В честь Йона Рабе в городе Нанкин стоит памятник.
 Сняты фильмы, в которых фигурирует история Йона Рабе — «Город жизни и смерти» (в роли Рабе — Джон Пэйсли) и «Йон Рабе» (Ульрих Тукур).

Литература 
 The Good German of Nanjing: The Diaries of John Rabe, Knopf. ISBN 0-375-40211-X
 John Rabe. Der gute Deutsche von Nanjing. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. ISBN 3-421-05098-8

Ссылки 
 www.john-rabe.com

Члены НСДАП
Похороненные на Мемориальном кладбище кайзера Вильгельма
Нанкинская резня